Intensive Care — шестой студийный альбом британского поп-певца Робби Уильямса, выпущенный 24 октября 2005 года в Соединенном королевстве, дебютировал на первом месте в чартах с продажами за первую неделю 373 тыс. экземпляров. Мировые продажи альбома за первую неделю составили 900 тыс. экземпляров..

Синглы с альбома: «Tripping», «Advertising Space», «Sin Sin Sin». Текст «Advertising Space» посвящён Элвису Пресли; в клипе Уильямс предстаёт в образе «подражателя», верящего в духовную связь со своим кумиром. Робби шутливо называл «Advertising Space» «своей „Candle in the Wind“».

Список композиций 
 «Ghosts» — 3:42
 «Tripping» — 4:36
 «Make Me Pure» — 4:33
 «Spread Your Wings» — 3:50
 «Advertising Space» — 4:37
 «Please Don’t Die» — 4:48
 «Your Gay Friend» — 3:21
 «Sin Sin Sin» — 4:09
 «Random Acts of Kindness» — 4:15
 «The Trouble with Me» — 4:20
 «A Place to Crash» — 4:34
 «King of Bloke and Bird» — 6:13

Синглы

Позиции в чартах и продажи

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Робби Уильямса
Альбомы EMI Records
Мультиплатиновые альбомы